L'expression « chien chasseur » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de canidés :
 le Chien chasseur ou Lycaon () ;
 le Chien chasseur ou Chien des buissons ().

Articles connexes 

 
 Chien de prairie
 
 Chien volant

Références 

Carnivore (nom vernaculaire)
Canidae
Nom de carnivore ambigu